Francja:
 Les Grangettes – gmina

Inne:
 Les Grangettes – rezerwat przyrody

Zobacz też:
 Grangettes